Stazione di Napoli Afragola
 Stazione di Casoria-Afragola